Llista d'asteroides del 75.001 al 76.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 75001–75100 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 75101–75200 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 75201–75300 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 75301–75400 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 75401–75500 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 75501–75600 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 75601–75700 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 75701–75800 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 75801–75900 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 75901–76000 [ edit]